Прусси — балтський народ, що існував у 9-18 століттях

Прусси — село, Коломенський міський округ, Московська область
 Прусси — присілок, Митищинський міський округ, Московська область